Baraj retrogradare 
Echipele de pe locurile 11 și 12 din Liga a IV-a au jucat cu echipele de pe locul 2 din cele două serii din Liga a V-a Botoșani.

Brașov

Brăila

București 
Seria I

Seria II 

Seria III

Primul play-off 
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Al doilea play-off 
Grupa 1

Grupa 2

Final 

Metaloglobus București a câștigat Liga a IV-a București și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Buzău 
Seria I

Seria II

Seria III

Play-off

Călărași 
Seria A 

Seria B

Seria C

Play-off
Primul tur 

Al doilea tur 

Al treilea tur

Semifinale 

Finala
Finala campionatului s-a jucat pe 4 iunie 2011 pe Stadionul Prefab din Modelu.

Venus Independența a câștigat Liga a IV-a Călărași și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Caraș-Severin

Cluj 
În acest sezon s-au înscris 11 echipe. Doar două echipe participante în sezonul trecut au mai fost prezente la startul acestei ediții. Unirea Florești a promovat în liga a III-a, Unirea Jucu și Avântul Recea Cristur s-au înscris în Campionatul Județean-Zona Cluj, Seso II Câmpia Turzii în Campionatul Județean-Zona Câmpia Turzii, Minerul Ocna Dej în Campionatul Județean-Zona Dej, iar AS Feleacu, Ardealul Cluj-Napoca, Minerul Iara și Arieșul Turda II s-au retras. Prima etapă a avut loc la 11 septembrie 2010, iar ultima etapă a sezonului regulat la 29 aprilie 1 mai 2011.
Campionatul s-a desfășurat în două runde. În prima parte cele 11 echipe au jucat fiecare cu fiecare, tur și retur, un total de 20 de meciuri, iar echipele clasate pe primele patru locuri s-au califica în Play-off. Celelalte șapte echipe au jucat în Play-out.

Play-off 

Play-out

Constanța 
Seria Est 

Seria Vest 

Play-off 
Echipele din Seria Vest au început play-off-ul cu toate recordurile realizate în sezonul regular, iar echipele din Seria Est au început play-off-ul fără rezultatele cu Aurora 23 August. Motivul este diferența de meciuri jucate între cele două serii, 22 în Est și 20 în Vest. Echipele au jucat doar împotriva echipelor din celelaltă serie.

Play-out 
Echipele au început play-out-ul cu toate recordurile realizate în sezonul regulat și au jucat doar împotriva echipelor din cealaltă serie.

Covasna

Dâmbovița

Dolj 

Play-off

Galați

Giurgiu 

Play-off 
Play-off-ul campionatului s-a jucat între cele mai bune patru echipe clasate în sezonul regular. Toate meciurile s-au disputat pe Stadionul Dunărea-Port pe 4 și 5 iunie (semifinalele) și 9 iunie 2011 (finala).
Semifinale

Finala

Rapid Clejani a câștigat Liga a IV-a Giurgiu și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Gorj

Harghita

Hunedoara

Ialomița

Iași

Ilfov 

Play-off 
Play-off-ul campionatului s-a desfășurat într-un singur tur între cele mai bune patru echipe din sezonul regular. În funcție de locul ocupat în sezonul regular, echipele au început play-off-ul cu următoarele puncte: locul 1 – 3 puncte, locul 2 – 2 puncte, locul 3 – 1 punct, locul 4 – 0 puncte.

Maramureș 
Seria Nord

Seria Sud

Finala 

Marmația Sighetu Marmației a câștigat Liga a IV-a Maramureș și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Mehedinți

Mureș

Neamț

Olt

Prahova

Satu Mare 
Seria A

Seria B

Finala 
Finala campionatului s-a jucat pe 5 iunie 2011 pe Stadionul Olimpia din Satu Mare.

Olimpia Satu Mare a câștigat Liga a IV-a Satu Mare și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Sălaj

Sibiu

Suceava

Teleorman

Timiș

Tulcea

Vaslui 
Seria Nord 

Seria Sud 

Play-off

Vâlcea

Vrancea 
Seria Nord

Seria Sud

Play-off 
Semifinale

Finala

Național Golești a câștigat Liga a IV-a Vrancea și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.

Vezi și 
 Liga I 2010-2011
 Liga a II-a 2010-2011
 Liga a III-a 2010-2011
 Cupa României 2010-2011

Referințe

Legături externe 
 FRF
 
2010-2011